Сисамн () — персидский военачальник V века до н. э.

Отцом Сисамна был Гидарн Старший — один из из знатных персидских заговорщиков, свергнувших Бардию и возведших на престол Дария I. Исследователь Орлов В. П. считает, что Сисамн был младшим сыном Гидарна.

По свидетельству Геродота, в войске Ксеркса I, готовящемся вторгнуться в Грецию в 480 году до н. э., Сисамн возглавлял воинский контингент из жителей . По мнению востоковеда Пьянкова И. В., эти арии, набиравшиеся из свободных земледельцев-общинников, были пешими воинами. Как отметил «отец истории», арии были вооружены мидийскими луками, но остальная экипировка у них была бактрийской. Исходя из этого указания, а также учитывая географическую близость Арии и Бактрии, Орлов В. П. приходит к выводу, что у Сисамна (как и у его отца) была некая несомненная связь и с Бактрией.

По предположению учёного Т. Пти, внуком Сисамна мог быть Тиссаферн.

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (VII.66)

Исследования
 Орлов В. П. Персидская аристократия в Ахеменидской империи. — Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — Казань, 2019. С. 190, 325—326.
 Рунг Э. В. Тиссаферн и Гидарниды в контексте политической истории Ахеменидской державы в V веке до н. э. // Вестник Древней истории. 2012. № 1 (280). С. 18.

Военачальники Ахеменидов
Военачальники V века до н. э.